Gorbea steht für:

 Gorbea (Berg) (baskisch Gorbeia), Berg im spanischen Baskenland
 Gorbea (Chile), Gemeinde in Chile in der Región de la Araucanía